Nicati ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Nicati (* 1957), Schweizer Politiker (FDP)
 Paul Nicati (1864–1909), Schweizer Architekt